2-я Пряди́льная улица — улица в Восточном административном округе города Москвы на территории района Измайлово.

Происхождение названия 
Название дано в 1949 году в честь расположенной рядом Измайловской прядильно-ткацкой фабрики.

Описание 
Улица является продолжением на юго-запад Измайловского бульвара, при этом она имеет одностороннее движение с запада на восток (как на соответствующей ей половине бульвара). Вместе с 3-й Прядильной они образуют равнобедренный треугольник с Измайловским проездом в качестве основания. Проходит от Измайловского проезда до 3-й Парковой.

Транспорт 
К югу от улицы находится станция метро «Измайловская», к юго-востоку — «Первомайская». Рядом с её пересечением с Никитинской улицей находится остановка «2-я Прядильная улица» автобусных маршрутов № 34, 34к и 634.

В 80-х годах временно из-за ремонта контактной сети по 2-й Прядильной ходил троллейбус. На данный момент контактная сеть снята, но осталось два кронштейна на столбах в районе дома 4.

Примечательные здания и сооружения 
На улице расположен 21 дом.
 № 6 — кожно-венерологический диспансер № 5.
Измайловский проезд дом 12 на пересечении со 2-й Прядильной — цирковая студия.

Примечания

Ссылки 
 Вострышев М. И. Москва: все улицы, площади, бульвары, переулки. — М.: Алгоритм, Эксмо, 2010. — С. 465. — 688 с. — ISBN 978-5-699-33874-0.
 ОМК УМ 2-я Прядильная улица улица